

Canada 
Campobello Island – isola canadese situata nei pressi del confine con gli USA
Roosevelt Campobello International Park – un'area protetta canadese situata a Campobello Island

Italia 
Campobello di Licata – comune italiano in provincia di Agrigento
Campobello di Mazara – comune italiano in provincia di Trapani

Stati Uniti d'America 
Campobello – cittadina degli Stati Uniti d'America